Отар Какабадзе (; 27 июня 1995, Тбилиси, Грузия) — грузинский футболист, защитник клуба «Краковия».

Карьера

Клубная карьера 
Отар является воспитанником тбилисского «Динамо».

27 ноября 2012 года защитник дебютировал за вторую команду динамовцев в Первой лиге во встрече с клубом «Рача».

Проведя за 2 сезона 17 матчей за дубль и отметившись 1 забитым мячом, Отар начал привлекаться к играм основной команды.

16 сентября 2014 года Какабадзе провёл первую игру в Умаглеси лиге против «Шукуры». В сезоне 2014/15 Отар в составе «Динамо» стал обладателем Кубка. и Суперкубка Грузии.

В мае 2015 года защитник мог перейти в кипрский «Анортосис», но трансфер сорвался.

25 августа 2015 года Отар вновь выиграл Суперкубок Грузии. 23 октября того же года защитник отметился первым забитым мячом в чемпионате, принеся своей команде победу над «Цхинвали».

В сборной 
Отар в составе юношеской сборной Грузии (до 17 лет) принимал участие во всех встречах финального этапа Чемпионата Европы в Словении, где его команда довольно неожиданно смогла занять третье место.

Также Какабадзе принимал участие в отборочных матчах к юношескому чемпионату Европы в Венгрии.

8 октября 2015 года защитник дебютировал в сборной Грузии во встрече отборочного турнира к чемпионату Европы 2016 со сборной Гибралтара.

Достижения 
 «Динамо» (Тбилиси)
 Обладатель Кубка Грузии (1): 2014/15
 Обладатель Суперкубка Грузии (2): 2014, 2015

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Динамо»

Футболисты Грузии
Игроки сборной Грузии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Грузии по футболу
Игроки ФК «Динамо-2» Тбилиси
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Химнастик» Таррагона
Игроки ФК «Эсбьерг»
Игроки ФК «Люцерн»
Игроки ФК «Тенерифе»
Игроки ФК «Краковия»